Fejzullahu ist der Familienname folgender Personen:

 Ermal Fejzullahu (* 1988), albanischer Sänger aus dem Kosovo
 Erton Fejzullahu (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Mërgim Fejzullahu (* 1994), albanisch-schweizerischer Fußballspieler
 Sabri Fejzullahu (* 1943), albanischer Sänger aus dem Kosovo